Кубок мира по лыжному двоеборью 1989/1990 - 7-й сезон важных соревнований двоеборцев. Сезон стартовал 16 декабря 1989 года в Санкт-Морице, а финиш был 16 марта 1990 года в Осло. Всего было запланировано и проведено 9 стартов в 8 странах. Победителем стал австриец Клаус Зульценбахер. Он стал первым спортсменом ставшим двукратным победителем Кубка мира. Впервые спортсмен из Советского Союза - Аллар Леванди вошёл в тройку лучших по итогам Кубка мира.

Результаты

Общий зачёт

Примечание

Ссылки 
Календарь и результаты

 Общий зачёт

Кубок мира по лыжному двоеборью